In 1993 werd het 89ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 7 februari tot 16 juni. Vasco da Gama werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Groep A

 (1): América de Três Rios kreeg tien strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtige speler in twee wedstrijden.

Groep B

Tweede toernooi - Taça Rio

Groep A

Groep B

Finale
Vasco kreeg één bonuspunt omdat het het meeste aantal punten had over beide toernooien.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1993